Жердево — название населённых пунктов в России:

 Жердево — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Жердево — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Жердево — деревня в Курском районе Курской области.
 Жердево — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Жердево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Жердево — село в Новосильском районе Орловской области.
 Жердево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Жердево — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Жердево — село в Щёкинском районе Тульской области.